Kinberg ist

der Ortsname von:
 Kinberg (Scheidegg), Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Kinberg (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

der Familienname von:
 Anna Kinberg Batra (* 1970), schwedische Politikerin (Moderata samlingspartiet)
 Johan Gustaf Hjalmar Kinberg (1820–1908), schwedischer Zoologe
 Jud Kinberg (1925–2016), amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Simon Kinberg (* 1973), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:
 Kienberg